Футбольная лига в сезоне 1990/91 () — 93-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 10-й раз в своей истории стал «Арсенал» под руководством Джорджа Грэма. Второе место занял «Ливерпуль», отставший от лидера на 7 очков.

Второй дивизион выиграл «Олдем Атлетик». Третий дивизион выиграл «Кембридж Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Дарлингтон».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Плей-офф Второго дивизиона

Результаты матчей

Третий дивизион

Плей-офф Третьего дивизиона

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1990/91 на сайте RSSSF.com

1990
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1990 году
Спорт в Великобритании в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991